Владимир Шабалин:
 Шабалин, Владимир Александрович (род. 1926) — советский и российский философ права, доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Шабалин, Владимир Алексеевич — генерал-лейтенант
 Шабалин, Владимир Игнатович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Шабалин, Владимир Николаевич (род. 1939) — советский и российский учёный-медик, гематолог и иммунолог, геронтолог.